15-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 13 по 16 декабря 2007 года в бассейне Дебрецена, Венгрия.

Спортсмены разыграли 38 комплектов наград (по 19 мужчины и женщины).

Успешнее всех выступили выигравшие по 5 золотых медалей пловцы из Германии (всего — 19 наград) и России (всего — 12). Всего награды завоевали пловцы из 19 стран.

По 3 золотые медали (все — в индивидуальных видах) выиграли 22-летний венгр Ласло Чех и 15-летняя россиянка Юлия Ефимова, для которой чемпионат стал дебютным международным стартом на взрослом уровне.

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
Чемпионаты Европы в 2007 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Спорт в Венгрии в 2007 году